Medianeira é um bairro da cidade de Caxias do Sul localizado na Região 1 (Centro) da cidade. o Bairro foi criado em novembro de 1951.

Loteamentos 
O bairro Medianeira possuí quatro loteamentos, sendo eles:

 Secondo Solio
 Vila Medianeira
 Vila Medianeira II
 Joaquim Slomp Filho.

Bairros de Caxias do Sul